Eutiquio, Eutychius, Eutychios o Eutyches (del griego, Εὐτύχιος) es un nombre propio que puede referirse a:

Personas 
 Eutiquio (n. 378), monje griego, iniciador de la creencia monofisita.
 Eutiquio Leal (1928 - 1997), en realidad, Jorge Hernández Barrios, escritor colombiano.
 Eutiquio Munguía, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Eutiquio Proclo, gramático del siglo II.
 Eutiquio (exarca) (f. 752), último exarca bizantino de Rávena. 
 Eutiquio de Constantinopla (512–582), patriarca de Constantinopla y santo.
 Eutiquio de Alejandría (877–940), patriarca griego de Alejandría e historiador.
 Miguel Astrapas y Eutiquio (c. 1300), pintores griegos.